Geier steht für:
 Geier (Vogel), verschiedene Arten von Greifvögeln
 Geier (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Geier-Werke, ehemalige Fahrzeug- und Maschinenfabrik in Lengerich (Westfalen)
 Geier Sturzflug, deutsche Band

Geier steht für folgende

Schiffe:
 S63 Geier, Schnellboot der Albatros-Klasse der Deutschen Marine
 P6073 Geier, Schnellboot der Jaguar-Klasse
 SMS Geier (1894), Kleinen Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Geier (Schiff, 1895), Fahrgastschiff (erbaut als Volapük IV)
 SMS Geier (1913), Hilfskreuzer der Kaiserlichen Marine

Berge:
 Geier (Tuxer Alpen) in den Tuxer Alpen/Tirol
 Geier (Fleimstaler Alpen) in den Fleimstaler Alpen/Südtirol
 Mount Geier im Palmerland, Antarktika

Orte:
 Geier (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Geier (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Geier (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortschaft der Gemeinde Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Begriffe bei Spielen:
 Geier (Schach), Name einer Eröffnung im Schachspiel
 Schafkopf #Geier und Farbwenz, regionale Spielvariante beim Schafkopf

Siehe auch:

 Pleitegeier – zur Etymologie des Wortes ‚Geier‘
 Geyer (Begriffsklärung)
 Gaier
 Gayer
 Der Geier
 Die Geier